Кап Кана () — туристический комплекс (район), расположенный на восточном побережье Доминиканской Республики, в непосредственной близости от всемирно известного курорта Пунта-Кана.

Кап Кана является элитным районом для богатых. Для примера, средняя недвижимость в Кап Кане стоит около миллиона американских долларов. В соучредителях строительства, стратегических партнерах и инвесторах этого комплекса недвижимости участвует Дональд Трамп, Ritz-Carlton и многие другие крупные игроки рынка доминиканской недвижимости.

Кап Кана располагается на площади размером более 120 км². Протяжённость береговой пляжной линии около 8 км.

Отели 
На территории Кап Каны располагаются следующие пяти-звёздочные отели:
 Caleton Beach Club & Villas
 Eden Roc
 Fishing Lodge
 Golden Bear Lodge
 Sanctuary

См. также 
 Пунта-Кана
 Пунта-Кана (аэропорт)

Ссылки 
 Официальный сайт Кап Каны
 
 Официальный сайт по туризму Доминиканской Республики
 Гольф-клуб Джека Никлауса, разработанный и построенный в Кап Кане

Административное деление Доминиканской Республики